The Salute Tour — второй концертный тур британской гёрл-группы Little Mix в поддержку второго студийного альбома Salute. Тур начался 16 мая 2014 в Бирмингеме, Англия и закончился 27 июля 2014 в Скарборо, Северный Йоркшир, Англия. В апреле 2014 было анонсировано, что в тур будут добавлены новые даты, которые охватят города Северной Америки. Североамериканская часть тура начиналась в Бока-Ратон, Флорида и завершалась в Торонто, Канада. В июле 2014 было сообщено, что североамериканская часть тура отменена в связи с занятостью группы работой над третьим альбомом.

История 
Официально тур был анонсирован в аккаунте группы в Твиттере 2 декабря 2013. Билеты поступили в продажу 6 декабря.
Североамериканская часть тура была анонсирована в начале апреля 2014. Билеты поступили в продажу 26 апреля 2014.
4 июля на своём веб-сайте Little Mix сообщили об отмене североамериканской части тура в связи с работой над третьим альбомом.

Разогрев 
 M.O

Сет-лист 
Действие 1
 «Salute»
 «Nothing Feels Like You»
 «About The Boy»
 «Change Your Life»
 «Dark Horse» (кавер на Кэти Перри)

Действие 2
 «A Different Beat»
 «How Ya Doin'?»
 «Mr Loverboy»
 «Boy»
 «Towers»
 «Competition»
 «Word Up!»

Действие 3
 «DNA»
 «Stand Down»
 «Talk Dirty»/«Can’t Hold Us» (мэш-ап кавер)
 «Little Me»
 «Move»

Бис
 «Good Enough»
 «Wigns»

Даты концертов

Отменённые концерты 
Лист отменённых концертов, даты, города, страны, места, причины отмены

Примечания 

Little Mix